Геров може да се отнася за:
 Александър Геров (1919-1997), български писател
 Атанас Геров (р. 1945), български футболист
 Веселин Геров (р. 1970), български футболист
 Матей Геров (1871-1918), български журналист
 Найден Геров (1823-1900), български просветен деец
 Найден Геров (композитор) (1916-1989), български композитор